Mogo – personaggio dei fumetti DC Comics
 Mogo – città e sottoprefettura del Ciad
 Foresta di Mogo – foresta della Tanzania